Бочарніков Аркадій Миколайович (1925—1944) — єфрейтор РА, Герой Радянського Союзу.
 Бочарніков Борис Михайлович (1919—1950) — радянський хокеїст, захисник.
 Бочарніков Валерій Володимирович (1973—2016) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бочарніков Віктор Павлович (* 1965) — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Бочарніков Георгій Олексійович (1920—2012) — старшина РА, Герой Радянського Союзу.
 Бочарніков Іван Петрович (1913—1943) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Бочарников Микола Георгійович (1886—1920) — член Всеросійських установчих зборів.
 Бочарніков Петро Степанович (1907—1944) — молодший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Бочарніков Сергій Вадимович (* 1988) — російський та білоруський біатлоніст.

Примітки